Hi ha dues pel·lícules amb el mateix títol:
 State Fair (pel·lícula de 1933), de Henry King
 State Fair (pel·lícula de 1945), de Walter Lang
 State Fair (pel·lícula de 1962), de José Ferrer